Příjmení Kretschmann má více nositelů:

 Theobald Kretschmann (1850–1919), violoncellista, dirigent a skladatel
 Thomas Kretschmann (* 1962), německý herec
 Winfried Kretschmann (* 1948), německý gymnaziální učitel a politik

Externí odkazy